Гребеники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гребеники — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Украина 
 Гребеники — село в Новоодесском районе Николаевской области.
 Гребеники — село в Великомихайловском районе Одесской области.